Tetley steht für:
 Tetley (Teemarke)
 Tetley’s Brewery, eine ehemalige Brauerei in Hunslet, Leeds

Tetley ist der Familienname folgender Personen:
 Glen Tetley (1926–2007), US-amerikanischer Tänzer und Choreograf